Ramón Núñez peut désigner les personnalités suivantes :

 Ramón Núñez Armas, (1953-), footballeur cubain ;
 Ramón Núñez Reyes, (1985-), footballeur hondurien.